Тер-Арутюнянц Георгій Йосипович — інженер-конструктор, заслужений будівельник України.
 Тер-Арутюнянц Михайло Карлович — радянський військовий діяч, учасник ліквідації повстань в Україні і на Кубані.